Лас Трес Уастекас има више значења:

 Лас Трес Уастекас, Ел Верхел (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Трес Уастекас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Трес Уастекас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику